Il doppio del torneo di tennis ATP Lussemburgo 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Anders Järryd e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Mark Edmondson e Sherwood Stewart 6–3, 7–5.

Teste di serie

 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (finale)
 Kevin Curren /  Steve Denton (primo turno)

 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (quarti di finale)
 Anders Järryd /  Tomáš Šmíd (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Lussemburgo 1984